KLF peut désigner :
 The KLF (Kopyright Liberation Front), un groupe de musiciens britanniques ;
 KLF (Kruppel-like factors), une famille de protéines.